Michael Warren (acteur), Amerikaans acteur (1946)
Michael Warren (beeldhouwer), Iers beeldhouwer (1950)